Orchidea selvaggia (Wild Orchid) – film del 1929 diretto da Sidney Franklin
Orchidea selvaggia (Wild Orchid) – film del 1989 diretto da Zalman King
Orchidea selvaggia 2 (Wild Orchid II: Two Shades of Blue) – film del 1992 diretto da Zalman King 
Orchidea selvaggia 3 (Red Shoe Diaries) – film del 1992 diretto da Zalman King